Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Garbiñe Muguruza.

Il singolare del torneo di tennis BCR Open Romania Ladies 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María-Teresa Torró-Flor che ha battuto in finale Garbiñe Muguruza 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie

 Alizé Cornet (semifinali)
 Romina Oprandi (secondo turno)
 Irina-Camelia Begu (quarti di finale)
 Alexandra Cadanțu (semifinali)

  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Laura Pous Tió (quarti di finale)
  Virginie Razzano (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania Ladies 2012